Свято-Васильевский храм — действующий приходской православный храм в пгт Песочин Харьковской области, построенный в 1828 году. Расположен по адресу: 61416, Харьковский район, Песочин, ул. 1 Мая, 6а.

История 
По книге православного святого, историка Филарета Гумилёвского, первая православная церковь в Песочине была построена из дерева в 1670 году. Храм был назван в честь одного из Трёх великих святителей — святителя Василия Великого.

В 1823 году заложена каменная церковь в честь «Вселенского Учителя»; в церковных книгах 1830 года написано, что первый [каменный] храм в Песочине появился в 1828 году.
Церковь строил священник РПЦ Симеон (Теленго́вский). Ему помогали церковный староста храма Авраам Шутка и местные жители.
В храме тогда были евхаристические сосуды из серебра, полный церковный круг книг, на колокольне — четыре колокола.

В середине XIX века, после Крымской войны, князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский, командовавший полком, с помощью своих солдат вырыл и построил 15 прудов (т. н. ставков) цепочкой от Песочина до Люботина на своих землях, в том числе в Песочине.

В 1890 году храм посетил известный проповедник, впоследствии святой праведный Иоанн Кронштадтский, о чём на храме имеется мемориальная доска.
Он служил в храме водосвятный молебен. До станции Рыжов был пущен из Харькова дополнительный пригородный поезд; по свидетельству современников, за время пребывания протоиерея Иоанна Кронштадтского в Песочине более ста тысяч человек приезжало к нему, чтобы взять у него благословение.

Тогда же он высказал пророчество, которое сбылось, что храм этот не будет разрушен и в годы лихолетия.

В 1920—1930-х годах Васильевский храм был канонично православным и принадлежал Харьковской и Ахтырской епархии РПЦ; священником в 1932 году был Ковалевский Павел Дмитриевич, 1876 г. рождения.

В августе 1943 года при освобождении Харькова от немецкой оккупации советские войска наступали через Коротич и Рай-Еленовку с целью окружить немецкую Харьковскую группировку с юго-запада. Фашистские части оборонялись, причём миномётная батарея была немцами поставлена в балке реки Песочная возле (северо-восточнее) песочинской церкви. К счастью, ответным огнём храм не был повреждён.

В 2010-е годы в Песочине были построены две православные часовни: в честь Святого Пантелеймона около санатория «Роща» и во имя священномученика Александра, архиепископа Харьковского, около района «Мобиль».

Архитектура 
Храм построен из камня и расположен на холме перед Песочинским озером на речке Песочной, правом притоке реки Уды.

Первоначально церковь имела только один престол. Рядом находилась колокольня. Территория храма была огорожена деревянным забором, а сама территория составляла 33 гектара земли.

В 1889 году к церкви пристроили два придела: слева в честь Иверской иконы Богоматери, а справа в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

Приход восстановлен 28 октября 1991 года.

Настоятель 30 лет — благочинный Песочинского округа протоиерей Леонид Мушинский.

Источники 
 Свято-Васильевский храм

Песочинский храм
Песочин
Песочин
Песочин
Песочин
Появились в 1670 году
Песочин
Песочин